Diphyidae är en familj av nässeldjur. Diphyidae ingår i ordningen Siphonophora, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Diphyidae 63 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Diphyidae